Ел Салто де Сан Антонио има више значења:

 Ел Салто де Сан Антонио (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салто де Сан Антонио (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику